Янівський Богдан-Юрій Ярославович (* 1941) — український композитор і піаніст;
 Янівський В. — псевдонім літературознавця, історика-архівіста Міяковського В.В.;
 Янівський Дмитро  — український композитор, автор музики до пісні «Не розчаровуйсь в Україні!», яку виконує хор «Нескорені»;

Див. також 
 Янівський цвинтар
 Яновський
 Яновська
Українські прізвища